Frei (něm. svobodný) a Freiová je příjmení více osob:

 Alexander Frei (* 1979) – švýcarský fotbalový útočník a reprezentant
 Bohumil Frei (* 1933) – český spisovatel, bohemista a církevní historik
 Eduardo Frei Ruiz-Tagle (* 1942) – bývalý chilský prezident
 Christian Frei (* 1959) – švýcarský filmový producent a režisér
 Kerim Frei (* 1993) – turecko-rakouský fotbalista
 Kristýna Freiová (* 1988) – česká spisovatelka
 Ludmila Freiová (1926–2014) – česká spisovatelka a překladatelka
 Marie Freiová (* 1948) – česká politička, bezpartijní poslankyně Sněmovny lidu Federálního shromáždění
 Martin Frei (* 1986) – český atlet, běžec a reprezentant ČR
 Michaela Freiová (* 1942) – katolická publicistka a konzervativní politička
 Zora Freiová (* 1971) – česká překladatelka

Související články 
 Frej – příjmení
 Frey – příjmení 
 Frey nebo Freyr – germánské božstvo

Externí odkazy